Avenida Afrânio Peixoto — via pública urbana de Salvador, Brasil, conhecida como Avenida Suburbana"
 Avenida Dom Hélder Câmara — via pública urbana do Rio de Janeiro, Brasil, conhecida como Avenida Suburbana"
 O Suburbano — primeiro álbum de Almir Guineto
 Os Suburbanos — série de televisão brasileira
 Subúrbio — área em redor das áreas centrais de um espaço urbano

Ver também 
 Suburbanização

Desambiguação